Mašková – wieś na Słowacji 

Osoby o tym nazwisku:
 Hana Mašková – czeska łyżwiarka figurowa
 Tereza Mašková – czeska piosenkarka